Ла Борега има више значења:

 Ла Борега (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Борега (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Борега, Гранха (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Борега (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Борега, Уерта Луис Хаиме де ла Серда (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Борега (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Борега (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику